Бабійчу́к Гео́ргій:
 Бабійчук Георгій Євдокимович (1942, Київ) — український живописець і графік, заслужений діяч мистецтв України (2007).
 Бабійчук Георгій Опанасович (1938, Ялтушків) — український кріобіолог, доктор біологічних наук (1987), професор (1990).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок